Венсан може да се отнася за:
 Арлет Венсан (?), белгийска телевизионна водеща
 Франсоа-Андре Венсан (1746-1816), френски художник